Открытый чемпионат США по теннису 2017 — 137-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в американском городе Нью-Йорк на кортах местного Национального теннисного центра, носящего имя Билли Джин Кинг.

В 2017 году матчи основных сеток прошли с 28 августа по 10 сентября. Соревнование традиционно завершало сезон турниров серии в рамках календарного года.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в женском одиночном разряде —  Анжелика Кербер
 в мужском одиночном разряде —  Станислас Вавринка
 в мужском парном разряде —  Джейми Маррей и  Бруно Соарес
 в женском парном разряде —  Бетани Маттек-Сандс и  Луция Шафаржова
 в смешанном парном разряде —  Лаура Зигемунд и  Мате Павич

Сеянные игроки 
Посев определился по рейтингу 21 августа 2017 года.

Рейтинговые очки после турнира указаны в таблице напротив фамилии и имени игрока.

Мужской одиночный разряд

Снявшиеся теннисисты

Женский одиночный разряд

Снявшиеся теннисистки

Чемпионы

Взрослые

Мужчины. Одиночный разряд 

 Рафаэль Надаль обыграл  Кевина Андерсона со счётом 6-3, 6-3, 6-4.

Женщины. Одиночный разряд 

 Слоан Стивенс обыграла  Мэдисон Киз со счётом 6-3, 6-0.
 Впервые в истории на «мэйджоре» в США победила теннисистка, допущенная в основную сетку согласно правилу «защищённого рейтинга» WTA.
 Стивенс выиграла Открытый чемпионат США-2017, который оказался для неё лишь пятым турниром в сезоне 2017 года.
 Впервые с 2002 года в финале Открытого чемпионата США встретились две американки.
 Впервые с 1998 года в финале Открытого чемпионата США первенствует американка, не носящая фамилию Уильямс.
 И для 24-летней Стивенс, и для 22-летней Киз это первый в карьере финал турнира Большого шлема.

Мужчины. Парный разряд 

обыграли со счётом

Женщины. Парный разряд 

 Мартина Хингис /  Чжань Юнжань обыграли  Луцию Градецкую /  Катерину Синякову со счётом 6-3, 6-2.
 16-й финал турнира Большого шлема в этом разряде для Хингис и 13-я победа.
 Хингис третий раз побеждает на US Open в этом разряде после 1998 и 2015 годов, причём каждый новый раз — с разной партнёршей.
 Хингис выигрывает свой 25-й титул на турнирах Большого шлема в своём 35-м финале (5 побед в одиночном разряде, 13 в парном и 7 в миксте).
 Хингис выигрывает третий турнир Большого шлема в 2017 году — одна победа в парном разряде и две в миксте.
 Чжань с четвёртой попытки побеждает в финале турнира Большого шлема в данном разряде.
 Синякова достигает дебютного финала на турнире Большого шлема в данном разряде.

Смешанный парный разряд 

 Мартина Хингис /  Джейми Маррей обыграли  Чжань Хаоцин /  Майкла Винуса со счётом 6-1, 4-6, [10-8].
 Хингис выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру на соревнованиях Большого шлема.
 Маррей выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру на соревнованиях Большого шлема.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 
обыграл со счётом

Девушки. Одиночный турнир 

 Аманда Анисимова обыграла  Кори Гауфф со счётом 6-0, 6-2.
 Впервые с 1992 года в данном разряде турнира зафиксирован полностью американский финал.
 Американка достигает финала турнира в данном разряде третий год подряд.
 13-летняя Гауф стала самой молодой финалисткой «мэйджора» в США в данном разряде за всю историю турнира.
 Гауф впервые в карьере сыграла в основной сетке турнира Большого шлема.

Юноши. Парный турнир 
обыграли со счётом

Девушки. Парный турнир 
обыграли со счётом

Примечания

Ссылки 
 

США
Август 2017 года
Сентябрь 2017 года
2017